Габріадзе Григорій Іванович (1917—1944) — Герой Радянського Союзу.
 Габріадзе Резо Леванович (1936—2021) — грузинський кіносценарист та кінорежисер.